Біллі Джин Кінг була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки знялася зі змагань в одиночному розряді.

Перша сіяна Кріс Еверт виграла титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг Коулі з рахунком 6–3, 4–6, 8–6.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (переможниця)
  Івонн Гулагонг Коулі (фінал)
  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Ольга Морозова (чвертьфінал)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)
  Сью Баркер (чвертьфінал)
  Керрі Рід (чвертьфінал)

Список посіву точно повторився в турнірних результатах, всі сіяні досягнули тієї стадії турніру, яка від них очікувалась згідно з цим списком. Це єдиний випадок в історії Вімблдону в одиночному розряді як серед чоловіків так і серед жінок, коли посів знайшов точне відбиття в результатах.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір